Mitsunobu heißen:

Familienname:
 Oyo Mitsunobu (1934–2003), japanischer Chemiker (Mitsunobu-Reaktion)
 Mitsunobu Tōyō (1897–1944), japanischer Admiral
 Takakeishō Mitsunobu (* 1996), japanischer Sumoringer

„Vor“name:
 Kanō Mitsunobu (1565–1608), japanischer Maler
 Tosa Mitsunobu (1434–1525), japanischer Maler
 Igawa Mitsunobu (um 1500), japanischer Samurai